Амалія Нассау-Діц (1655–1695) — донька князя Нассау-Діцу Вільгельма Фрідріха та принцеси Альбертіни Агнеси Оранської, дружина спадкоємного принца Саксен-Айзенаху Йоганна Вільгельма
 Амалія Нассау-Діц  (1710–1777) — донька князя Нассау-Діцу, принца Оранського, штатгальтера Фрісландії та Гронінгену Йоганна Вільгельма Фрізо та принцеси Гессен-Кассельської Марії Луїзи, дружина спадкоємного принца Баден-Дурлаху Фрідріха.

Сторінки-неоднозначності людських імен